

Patronyme 
 Charles Stewart Parnell (1846 - 1891), homme politique irlandais ;
 Clare Parnell (née en 1970), astrophysicienne et mathématicienne appliquée britannique ;
 Fanny Parnell (1848 - 1882), poétesse irlandaise ;
 Henry Parnell,  baron Congleton (1890-1914), l'un des premiers parlementaires britanniques tués à la Première Guerre mondiale ;
 Jack Parnell (1923 -), compositeur et acteur britannique ;
 John Parnell (2e baronnet) (1744- 1801), membre du Parlement anglo-irlandais
 Kenneth Parnell (1931-2008), criminel américain condamné pour agressions sexuelles ;
 Reg Parnell (1911 - 1964), pilote automobile britannique ;
 Sean Parnell (1962 -), homme politique américain ;
 Thomas Parnell (1679-1718), poète et homme d'église irlandais ;
 Thomas Parnell (1881 - 1948), professeur de physique connu pour son expérience de la goutte de poix ;
 Tim Parnell (1932-2017), pilote britannique de Formule 1 ;
  (1810 - 1890), instigateur de la loi des huit heures en Nouvelle-Zélande.
 Charles Parnell, acteur américain;

Toponyme 
 Parnell, un faubourg d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.
 Parnell, une ville du comté d'Iowa, en Iowa, aux États-Unis.
 Parnell, une ville du comté de Nodaway, dans le Missouri, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme